Сара Еррані була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки Дінара Сафіна перемогла її у фіналі з рахунком 6–7(5–7), 6–1, 7–5.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
Main Draw 
кваліфікація Draw 

Banka Koper Slovenia Open, одиночний розряд
2009